Eagle ("aquila" in lingua inglese) può riferirsi a:

Astronomia 
 Eagle – cratere di Marte battezzato dall'Unione Astronomica Internazionale
 Eagle – cratere di Marte battezzato dalla NASA e visitato dal rover Opportunity

Aziende 
 Eagle – casa automobilistica statunitense appartenente al gruppo Chrysler attiva dal 1988 al 1999
 Eagle Pictures – casa di distribuzione cinematografica italiana
 Eagle Records – etichetta discografica statunitense

Geografia 
 Eagle – città della Census Area di Southeast Fairbanks, Alaska
 Eagle – capoluogo della Contea di Eagle, Colorado
 Eagle – città della Contea di Ada, Idaho
 Eagle – villaggio della Contea di Clinton, Michigan
 Eagle – villaggio della Contea di Cass, Nebraska
 Eagle – città della Contea di Wyoming, New York
 Eagle – città della Contea di Richland, Wisconsin
 Eagle – villaggio della Contea di Waukesha, Wisconsin

Persone 
 Don Eagle (1925-1966) – wrestler e pugile canadese
 Harry Eagle (1905-1992) – patologo statunitense
 Joshua Eagle (1973) – allenatore di tennis ed ex tennista australiano
 Oscar Eagle (1861-1930) – regista statunitense

Informatica 
 Eagle – CAD elettronico di Autodesk

Altro 
 Eagle – singolo degli ABBA, estratto dall'album The Album del 1977
 Eagle – vettura di Formula 1 della casa automobilistica Anglo American Racers
 Eagle – modulo lunare dell'Apollo 11
 McDonnell Douglas F-15 Eagle – aereo da caccia statunitense
 Eagle – termine del golf che indica una buca eseguita con due colpi in meno rispetto al par
 The Eagle – film del 2011 con Channing Tatum

Pagine correlate 
Eagles (disambigua)